Khétévoama ist der Familienname folgender Personen:
 Foxi Kéthévoama (* 1986), zentralafrikanischer Fußballspieler
 Thérence Kéthévoama (* 1989), zentralafrikanischer Fußballspieler